A lap egyes vasvegyületek összegképletét sorolja fel.


A magyar Wikipédia szócikkeiben található vasvegyületek összegképlete

További vasvegyületek összegképlete

Kapcsolódó lapok 
 Vas
 Kémiai képlet
 Vegyületek összegképlete
 Szerves vegyületek listája

További információk 
 a magyar Wikipédia vasat tartalmazó vegyületeinek listája külső keresővel

Kémiai listák